Дидар Кайратулы Жалмукан (; 22 мая 1996, Шубаркудук, Актюбинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Кайсар».

Карьера 
Дидар Жалмукан является воспитанником футбольного клуба «Актобе». В 2012 году впервые был заявлен за дублирующий состав клуба. В 2014 году дебютировал в казахстанской Премьер-Лиге, в том году за основной состав сыграл 3 матча и забил 1 гол в ворота алматинского «Кайрата». В 2015 году впервые заявлен за основной состав клуба и провёл два сезона в нём, сыграв 57 игр в чемпионате и забив 10 голов.

В начале 2017 года 20-летний Жалмукан был приглашён в ряды чемпиона — столичного клуба «Астана». Дебютный гол забил в ворота родного клуба, сыграл 17 игр, забил три гола. Но в июле был отправлен в аренду до конца года в «Тобол» (Костанай).

В феврале 2018 года Дидар перешёл в аренду в родной клуб «Актобе». Чтобы иметь игровую практику, футболист согласился на трёхкратное понижение зарплаты по сравнению с предыдущей. Но и здесь провёл всего 4 игры. 30 июля 2018 в последний день летнего трансферного окна «Астана» вернула полузащитника и передала его в другой клуб Премьер-лиги «Атырау».

Достижения 
 «Актобе»
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2019
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2019, 2020
 «Атырау»
 Финалист Кубка Казахстана : 2018

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайсар»